Rathaus Neunkirchen steht für:
 Altes Rathaus (Neunkirchen am Brand), Bayern
 Rathaus Neunkirchen (Niederösterreich)